Метрополитано 1976 () — одна из двух частей очередного профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Раздел A

Раздел B

Турнир за чемпионство

Турнир за чемпионство (переходные команды)

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1976 на rsssf.com

1976
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1976 году